Joan Barbarà i Gómez (Barcelona, 1927), gravador i pintor català.
 Joan Barbarà i Mata (Barcelona, 1966), futbolista català.
 Ramon Gomis i de Barbarà (Reus, 1946), metge endocrinòleg i dramaturg català.